Lincolnshire, contea dell'Inghilterra (Regno Unito)
Lincolnshire (Illinois), villaggio della Contea di Lake in Illinois (Stati Uniti)
Lincolnshire (Kentucky), villaggio della Contea di Jefferson (Stati Uniti)